Alexander Pokorny (* 18. Mai 1962) ist ein deutscher Rhetoriktrainer und Politiker (FDP).

Leben 
Pokorny ist seit seiner Geburt als Contergangeschädigter schwerbehindert und auf seinen Rollstuhl angewiesen. Er legte am Städtischen Gymnasium Haan das Abitur ab. Anschließend absolvierte er, gefördert durch ein Begabtenstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes, ein Studium der Philosophie, Literatur und Alten Geschichte an der Universität Bonn. Seit 1986 arbeitet er als selbstständiger Rhetoriktrainer.

Seit Beginn der 1980er-Jahre engagiert sich Pokorny politisch in der FDP und gehört dort dem Freiburger Kreis an. Von 2002 bis 2008 und von 2010 bis 2012 war er stellvertretender Landesvorsitzender der FDP Berlin. Zwischen 2001 und 2011 sowie zwischen 2015 und 2021 gehörte er als Beisitzer dem FDP-Bundesvorstand an. Von 2003 bis 2011 leitete er die parteiinterne Kommission Freiheit und Ethik.

Weblinks

Einzelnachweise 

FDP-Bundesvorstand
Politiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1962
Mann